Zo~ldfok